Wierzchosławice (gemeente)
 Wierzchosławice (Klein-Polen)
 Wierzchosławice (Koejavië-Pommeren)